La Coppa di Francia 2020-2021 è la 45ª Coppa di Francia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano 64 squadre (18 iscritte alla LNB Pro A 2020-2021, 18 della Pro B e 28 della Nationale Masculine 1). Le migliori dieci squadre al termine della LNB Pro A 2019-2020 entrano in gioco direttamente agli ottavi di finale.

Partite
A causa della pandemia di COVID-19 in Francia e in seguito ad alcuni casi tra i giocatori, alcune squadre sono state costrette a dare forfait.

Primo turno

Secondo turno
In questo turno viene anche sorteggiato uno dei dieci migliori club di LNB Pro A 2019-2020.

Terzo turno

Il  accede direttamente al turno successivo.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
LNB Pro A 2020-2021

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2020
Pallacanestro nel 2021
Coppa di Francia di pallacanestro maschile